Gromada Kowalewko (1954-1959) (powiat mławski)
 Gromada Kowalewko (1961-1972) (powiat mławski)